Worthing steht für:

 Worthing, Ort in West Sussex, England
 Worthing (Norfolk), Ort in Hoe and Worthing, Breckland, Norfolk, England
 Worthing (South Dakota), Ort in Lincoln County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Worthing (Texas), Ort in Lavaca County, Texas, Vereinigte Staaten
 Worthing (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Worthing, Verwaltungseinheit in West Sussex, England